Нана може да се односи на следеће:
 Нана, хипокористик речи баба;
 Нана, назив за род зељастих биљака из породице уснатица; 
 Нана (роман), роман француског књижевника Емила Золе;
 Нана (митологија), личност из грчке митологије.
 -{N}--ацетилнеураминска киселина
 Нана (манга)

или:

 Српска Нана, насеље у јужној Мађарској, некада са српском заједницом;
 Нана (Нове Замки), насеље у округу Нове Замки, у Њитранском крају, Словачка Република;
 Нана (покрајина), покрајина Буркине Фасо.